est une expression signifiant « mon histoire » en anglais. Elle peut faire référence à :

Littérature 

 , livre de Dannii Minogue publié en 2010 ;
 Affaire Bernier-Couillard, livre de Julie Couillard publié en 2008 ;
 , livre de Julia Gillard publié en 2014 ;
 , livre de Kamala Surayya publié en 1977 ;
 , livre de Ronnie Kray publié en 1993.

Musique

Chanson 

 , chanson de Puffy AmiYumi présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de R. Kelly présente sur l'album Black Panties sorti le .

Album 

 , EP de Beast sorti le  ;

 , album d'Ayumi Hamasaki sorti le  ;
 , album d' sorti en  ;
 My Story, album de Jenny Berggren sorti le .